Useless bait (, «Марна принада») — комедійно-романтична яой-манґа, написана манґакою під «Камо Набако». Специфіка манґи у тому, що семе має довше волосся, світліше ніж у уке.

Сюжет 
Чи може любов початися на будівельному майданчику? Ця історія сповнена любові між чоловіками! Сузукава, працює в прекрасній будівлі. І, як зазвичай, відкривши своє бенто, де зверху лежало ментайко, він побачив, як до нього підійшов знаменитий шеф​​-кухар Мікабе Сенджу, який говорив з видом переваги. Сузукаве не сподобалося те, як відгукнулися про його їжу, і піддавшись на провокації Мікабе, він вирішує супроводити його додому, де влаштує йому тест на смачну їжу. Чи буде він задоволений…?

Персонажі 
 Шигуре Сузукава — скромний будівельник уке. Має темно-коричневе коротке волосся. Карі очі.
 Мікабе Сенджу — знаменитий шеф​​-кухар, семе. Має довге золотаве волосся. Жовті очі.

Див. також 
 Loveless
 Яой
 Earthian
 Бара

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «yaoichan» 
 Манґа на сайті «mangago.com»  

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако